Кистевики, или кистехвосты, или поликсениды  — отряд двупарноногих многоножек из монотипического подкласса (или инфракласса) Penicillata. Около 80 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно, главным образом, в тропиках: Азия, Африка, Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, Гавайские острова. Крайняя южная точка ареала указана на границе с Антарктикой: вид Propolyxenus patagonicus найден на юге Аргентины (Санта-Крус, около 50° ю. ш.) и возможно нахождение около мыса Горн.

Описание 
Тело состоит из 11—13 сегментов (минимальное число среди всего класса двупарноногие) и покрыто пучками волосков (трихомы). Параноты и дорсальная бороздка отсутствуют. Голова крупная и округлая; глаза мелкие, представлены 1—3 оцеллиями.

Размножение 
Кистевики - единственная группа двупарноногих многоножек, которые вместо совокупления используют непрямой перенос спермы с помощью сперматофоров, то есть оплодотворение у них не предполагает прямого контакта самца и самки. В этом отношении они похожи на пауропод.

Палеонтология 
Древнейшие кистевики найдены в меловых янтарях Ливана, Франции и Мьянмы. Некоторые исследователи включают в состав кистевиков также гигантских многоножек артроплевр, известных из палеозойских отложений.

Классификация 
Два надсемейства, 4 семейства, около 80 видов и несколько родов неопределённой систематической принадлежности:
 Надсемейство Polyxenoidea
 Семейство Hypogexenidae (1 вид)
 
 
 Семейство Lophoproctidae (30 видов)
 Alloproctinus — Alloproctoides — Alloproctus — Ancistroxenus — Lophoproctinus — Lophoproctus — Lophoturus — Plesioproctus
 Семейство Polyxenidae (около 20 родов и 50 видов)
 Afraustraloxenodes — Allographis — Anopsxenus — Chilexenus — Eudigraphis — Macroxenodes — Macroxenus — Mauritixenus — Mesoxenontus — Miopsxenus — Monographis — Monoxenus — Pauropsxenus — Pollyxenus — Polyxenus — Propolyxenus — Saroxenus — Silvestrus — Typhloxenus — Unixenus — † Electroxenus — † Libanoxenus
 Надсемейство Synxenoidea
 Семейство Synxenidae (около 10 видов)
 Koubanus — Kubanus — Lophonotus — Phryssonotus — Schindalmonotus — Synxenus
 Роды incertae sedis
 Ankistroxenus — Apoxenus — Barroxenus — Oroxenus — Polyxenella — Trichoproctus

Примечания

Литература 
 Nguyen Duy-Jacquemin M., Azar D. 2004. The oldest records of Polyxenida (Myriapoda, Diplopoda): new discoveries from the Cretaceous ambers of Lebanon and France . Geodiversitas 26: 631—641.
 Shelley R. M. 2003. A revised, annotated, family-level classification of the Diplopoda. Arthropoda selecta 11(3): 187—207.

Ссылки 
 Polyxenida  на сайте biolib.cz.
 Orders of Millipedes.

Двупарноногие
Отряды многоножек